Тестереп, также называемый Тер Стреп () — рыбацкий остров в Северном море, некогда находившийся у побережья сегодняшней Бельгии. Остров был впервые упомянут в 992 году. Название острова происходит от tehstera raipa, западная полоска земли. От материка Тестереп отделял небольшой пролив Тестерепергёл (), постепенно осушаемый начиная с XII века. В результате понижения уровня Северного моря Тестереп полностью слился с материком.

Тестереп был населён уже в VII—VIII веке. Наиболее значимыми населёнными пунктами на острове были Остенде на его восточной окраине (, восток + , край, конец), Вестенде на его западной окраине (, запад + , край, конец) и Мидделкерке — в центре острова (, середина + , церковь).

Остров являлся собственностью графов Фландрии, и был предоставлен ими в пользование аббатству св. Петра в Генте. Основным источником дохода служило разведение овец.

Примечания 

История Бельгии
Бывшие острова
Острова Северного моря
Острова Бельгии